Labyrinth (labirinto in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Neurose (Labyrinth) – film del 1959 diretto da Rolf Thiele
 Labyrinth - Dove tutto è possibile (Labyrinth) – film del 1986 diretto da Jim Henson

Giochi da tavolo
 Labyrinth (Labirinto magico) – gioco da tavolo

Letteratura 
 I codici del labirinto (Labyrinth) – romanzo di Kate Mosse del 2005

Musica 
 Labyrinth – gruppo musicale italiano
Labyrinth – album dei Labyrinth del 2003
 Labyrinth – album di David Bowie del 1986, colonna sonora del film Labyrinth - Dove tutto è possibile
 Labyrinth – album degli Arachnes allora Firehouse del 1994
 Labyrinth – singolo di Elisa del 1997
 Labyrinth – album dei Juno Reactor del 2004
 Labyrinth – album dei Blutengel del 2007
 Labyrinth – singolo degli OOMPH! del 2008
 Labyrinth – album dei Madsen del 2010
 Labyrinth – album di Pete Namlook e Lorenzo Montanà del 2010
 Labyrinth – album dei Fleshgod Apocalypse del 2013
 Labyrinth – singolo di Loredana del 2019
 Labyrinth – singolo dei Sons of Apollo del 2019
 Labyrinth – EP delle GFriend del 2020

Televisione
 Labyrinth – serie televisiva dorama del 1999 
 Labyrinth – miniserie televisiva del 2012 ispirata all'omonimo romanzo di Kate Mosse

Videogiochi
Labyrinth – avventura grafica del 1986, sviluppata dalla LucasArts e basata sul film Labyrinth – Dove tutto è possibile
Labyrinth – videogioco del 1987

Altro
 Labyrinth manga di Meito Banjo e Seiji Wakayama, dal quale è stata tratta una serie anime.